Comitatul Sedgwick sau Sedgwick County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Sedgwick County, Colorado
 Sedgwick County, Kansas